Flynt est un patronyme porté par les personnalités suivantes :
Henry Flynt (né en 1940), artiste américain ;
Larry Flynt (1942–2021), éditeur américain ;
Flynt, rappeur français.

Voir aussi
Larry Flynt (film)

Homonymie de patronyme